Kerschbaum ist der Name folgender Orte:

 Kerschbaum (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kerschbaum (Grattersdorf), Ortsteil der Gemeinde Grattersdorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Kerschbaum (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Kerschbaum (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern
 Kerschbaum (Gemeinde Greifenburg), Katastralgemeinde von Greifenburg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Kerschbaum (Gemeinde Haidershofen), Ortsteil von Haidershofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Kerschbaum (Gemeinde Wolfsbach), Ortsteil von Wolfsbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Kerschbaum (Gemeinde Rainbach), Ortschaft von Rainbach im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Kerschbaum (Gemeinde Aigen-Schlägl), Ortschaft von Aigen-Schlägl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Kerschbaum (Gemeinde Taxenbach), Siedlung bei Taxenbach, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Kerschbaum (Gemeinde Sankt Peter), Katastralgemeinde von Sankt Peter im Sulmtal, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Kerschbaumsiedlung, Gemeindeteil von Navis, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Kerschbaum ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Kerschbaum (1874–1933), deutscher Landwirt und Politiker (DDP; DBP)
 Christof Kerschbaum (* 1976), österreichischer Straßenradrennfahrer
 Dietmar Kerschbaum (* 1970), österreichischer Tenor
 Elisabeth Kerschbaum (* 1966), österreichische Politikerin
 Fritz Kerschbaum (1887–1946), deutscher Chemiker

 Josef Kerschbaum (1935–2006), österreichischer Politiker (SPÖ) und Gewerkschafter
 Karl Kerschbaum (1953–1984), österreichischer Sicherheitswachebeamter
 Roland Kerschbaum (* 1968), österreichischer Theologe und Kunsthistoriker
 Roman Kerschbaum (* 1994), österreichischer Fußballspieler
 Stephan Kerschbaum (* 1964), österreichischer Musicalkomponist

Siehe auch:
 Kerschbaumer
 Kirschbaum